C7H12O4 – formula molecolare dell'acido pimelico
C7H12O4 – formula molecolare del malonato di etile

Formule molecolari